Por IDH se puede referir a:

 Índice de desarrollo humano, índice elaborado anualmente por la Organización de las Naciones Unidas;
 Instituto del Desarrollo Humano, uno de los cuatro institutos que forman la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

 Índice de dependencia hidroenergética en la oferta total renovable, un indicador de la sostenibilidad energética.
 Isocitrato deshidrogenasa (IDH), enzima importante del metabolismo de los carbohidratos participante en el ciclo de Krebs.

 Intermediate disturbance hypothesis (IDH), también conocido como Hipótesis de la perturbación intermedia, desarrollada por primera vez por Connell en 1978 como parte de un trabajo sobre bosques tropicales y arrecifes de coral.